KEO — лист в майбутнє.
 KEO (пиво) — марка пива.